Diese Liste der Verteidigungsminister der Republik Türkei ist ein Verzeichnis aller Verteidigungsminister des Landes seit der Etablierung des Rates der Vollzugsbeauftragten am 3. Mai 1920.

Weblinks 
 Liste der türkischen Verteidigungsminister, Ministerium der Verteidigung der Republik Türkei

Anmerkungen 

Turkei
!
Verteidigungsminister